ERJ steht für:
 Embraer-EMB-145-Familie 
 European Respiratory Journal
Abkürzung